

Geografia
 Australia
 Berwick – sobborgo di Melbourne, Victoria
 Canada
 Berwick – città della Contea di Kings, Nuova Scozia
 Regno Unito
 Berwick – parrocchia civile dell'East Sussex
 Berwick-upon-Tweed – città del Northumberland
 Stati Uniti d'America
 Berwick – città della Parrocchia di St. Mary, Louisiana
 Berwick – città della Contea di York, Maine
 Berwick – township della Contea di Adams, Pennsylvania
 Berwick – borough della Contea di Columbia, Pennsylvania

Altro
 Premio Berwick – premio matematico

Pagine correlate
 HMS Berwick